National Party steht für:

 National Party of Australia
 National Party (Sambia)
 National Party in Südafrika, siehe Nasionale Party
 National Party (Vereinigtes Königreich, 1976) 

Siehe auch:
 British National Party
 Scottish National Party